Эдуа́рд Алекса́ндрович Писку́н (; 1 января 1967, Жданов, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский футболист, полузащитник и нападающий.

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ города Золотоноши Черкасской области, первый тренер В. С. Гаврилюк. С 1984 по 1985 год играл за харьковский «Маяк», в 62 матчах забил 4 мяча. Сезон 1986 года начал в севастопольской «Атлантике», за которую провёл 13 встреч и забил 4 гола. С лета 1986 по 1987 год защищал цвета киевского СКА, в 57 играх отметился 6 мячами.

С 1988 по 1989 год провёл 82 матча и забил 11 голов за севастопольскую «Чайку», затем сыграл 11 встреч и забил 2 мяча за запорожский «Металлург», после чего перешёл в харьковский «Металлист», в составе которого находился до конца года, однако ни разу не сыграл.

Сезон 1990 года снова начал в «Чайке», в 19 играх забил 4 гола, после чего опять пополнил ряды «Металлурга», за который провёл 7 матчей. В 1991 году выступал за «Таврию», сыграл 27 встреч, в которых забил
1 гол.

С 1992 по 1993 год играл за ахтырский «Нефтяник», в составе которого дебютировал в Высшей лиге Украины, где провёл 17 матчей и забил 1 мяч. Всего за «Нефтяник» в тот период сыграл 77 встреч, в которых забил 14 голов, в чемпионате и первенстве, и ещё принял участие в 6 матчах Кубка Украины.

В начале 1994 года пополнил ряды «КАМАЗа», однако в составе не закрепился, сыграл лишь 2 встречи в Высшей лиге России, после чего вернулся в «Нефтяник», где затем выступал до 1995 года, проведя за это время 38 матчей и забив 5 мячей в первенстве, и ещё 1 раз сыграв в Кубке.

Сезон 1995/96 провёл в клубе «Звезда-НИБАС», принял участие в 24 играх чемпионата и 4 поединках Кубка Украины. Летом 1996 года пополнил ряды «Кубани», в составе которой сыграл 13 матчей за основу, и ещё принял участие в 6 встречах, в которых забил 3 гола, за «Кубань-д» в Третьей лиге.

В 1997 году защищал цвета винницкой «Нивы», провёл 19 игр в первенстве и 4 матча, в которых забил 2 гола, в Кубке. В начале 1998 года перешёл в бершадскую «Ниву», где сыграл 15 встреч и забил 1 мяч, после чего вернулся в Винницу, в составе которой провёл ещё 9 поединков в первенстве и 1 игру в Кубке Украины.

В начале 1999 года пополнил ряды «Бумажника», в 11 матчах забил 1 гол, затем летом перешёл в клуб «Система-Борекс», за которую провёл 15 игр и забил 1 мяч в первенстве, и ещё 4 встречи сыграл в Кубке. В 2000 году выступал за роменский «Электрон», провёл 21 матч.

Семья 
Сын Владислав тоже футболист.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Маяк» Харьков
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Чайка» Севастополь
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «КАМАЗ-2»
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Кубань-2»
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Нива» Бершадь
Игроки ФК «Бумажник»
Игроки ФК «Интер» Боярка
Игроки ФК «Электрон» Ромны